Centre Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Centre Creek (Don River), Nebenfluss des Don River (Dawson River) in Queensland
 Centre Creek (Sandover River), Nebenfluss des Sandover River im Northern Territory